Baureihe 25 steht für:

 Schlepptender-Personenzuglokomotiven mit der Achsfolge 1'D der Deutschen Reichsbahn in der DDR:
 mit Braunkohlebrikettfeuerung: 25 001
 mit Kohlenstaubfeuerung Baureihe 25.10